Technische Universität Dresden
 Technische Universiteit Delft